Capriccio er navnet på flere ting:
 Capriccio (opera) – opera af Richard Strauss
 Capriccio (film fra 1968) – dansk musikfilm fra 1968
 Kaprice – en kompositionsform i musik
 Capriccio (maleri) – en genre i landsskabmaleri